Există mai multe localități în Statele Unite cunoscute cu numele de Varșovia (Warsaw): 
 Warsaw, Illinois
 Warsaw, Indiana
 Warsaw, Kentucky
 Warsaw, Missouri
 Warsaw, New York – două localități. 
 Warsaw, North Carolina
 Warsaw, Ohio
 Warsaw, Virginia

Mai sunt și în alte țări localități numite Varșovia (Warsaw):  
 Warsaw, Ontario

Vezi și 
 Varșovia (dezambiguizare)